Walde ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Walde (1891–1958), österreichischer Maler
 Alois Walde (1869–1924), österreichischer Indogermanist
 Bernhard Walde (1886–1938), deutscher katholischer Alttestamentler
 Christian Hermann Walde (1855–1906), deutscher Kunsthandwerkslehrer und Holzschnitzer
 Christine Walde (* 1960), deutsche Altphilologin
 Detlef Walde (* 1945), deutscher Geowissenschaftler und Hochschullehrer
 Eberhard Walde (1949–2011), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Elisabeth Walde (* 1940), österreichische Klassische Archäologin
 Hans-Joachim Walde (1942–2013), deutscher Leichtathlet
 Katrin Müller-Walde (* 1964), deutsche Journalistin
 Kurt van der Walde (1915–2003), deutscher Lehrer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

 Michael Walde-Berger (* 1963), österreichischer Schauspieler
 Paul Walde, deutscher Organist, Chordirigent und Komponist
 Paul Müller-Walde (1858–1931), deutscher Kunsthistoriker
 Peter Walde (* 1945), deutscher Politiker (REP und NPD)
 Rüdiger vorm Walde (* 1946), deutscher Manager

 Werner Walde (1926–2010), deutscher Politiker (SED)

Walde ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Orte:
 Walde, Siedlung der Einwohnergemeinde Schmiedrued, Schweiz
 Walde (Halver), Ortsteil von Halver, Deutschland
 Walde AG, Dorf der Gemeinde Schmiedrued, Schweiz
 Walde SG, Dorf der Gemeinde Eschenbach, Schweiz

 Im Walde, Hofschaft in Radevormwald, Deutschland
 Kirchberg am Walde, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Laab im Walde, Gemeinde bei Wien, Österreich

Siehe auch:
 Wälde